Wolter Hendrik Hofstede (1725-1796), Nederlands bestuurder
 Wolter Hendrik Hofstede (1783-1850), Tweede Kamerlid